Ribbormstjärnor (Asteronychidae) är en familj av ormstjärnor som beskrevs av Ljungman 1867. Ribbormstjärnor ingår i ordningen Euryalida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Asteronychidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor